Мирівська сільська рада — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Мирівська сільська рада — Київська область, Кагарлицький район